U23 herrernes linjeløb ved EM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 5. august i Herning, Danmark. Linjeløbet foregik over 160,8 km.

Linjeløbet blev vundet af danske Casper Pedersen, efterfulgt af franske Benoît Cosnefroy og schweiziske Marc Hirschi.

Deltagere

Danske ryttere 
 Mikkel Bjerg
 Frederik Rodenberg
 Casper Pedersen
 Kasper Asgreen
 Andreas Stokbro
 Mathias Krigbaum

Resultater

Endelige resultat

Eksterne henvisninger 

Linjeløb (U23 herrer)